Бетел () — название населённых пунктов в США, Великобритании и Германии. Происходит от английского названия города Вефиль.

 Бетел — город в штате Аляска, США.
 Бетел — зона переписи населения в штате Аляска, США.
 Бетел — аэропорт в штате Аляска, США.
 Бетел — город в штате Миннесота, США.
 Бетел — невключённая территория в округе Полк штата Орегон, США.

См. также 
 Бетель (значения)
 Бейт-Эль — израильское поселение на Западном берегу реки Иордан.
 Вефиль (значения)